Álvaro-Obregón-Talsperre ist der Name folgender Talsperren in Mexiko:

 Álvaro-Obregón-Talsperre (Guanajuato) in Zentralmexiko
 Álvaro-Obregón-Talsperre (Sonora) im Nordwesten Mexikos